Dăbâca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 
 Dăbâca (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Dăbâca (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara